Catenicella är ett släkte av mossdjur. Catenicella ingår i familjen Catenicellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Catenicella